Мото Гран-при Германии было 10-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2005 года. Эта гонка прошла с 29 по 31 июля 2005 года на автодроме Заксенринг.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc

Германия